Finn Friedrich Braun (ur. 14 stycznia 2002) – niemiecki skoczek narciarski. Brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym (2022). Uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020).

Przebieg kariery 
Braun osiągał sukcesy w rywalizacji dziecięcej i młodzieżowej. Wygrywał konkursy Turnieju Czterech Skoczni dzieci oraz nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci (indywidualne i drużynowe złoto w kategorii do lat 12 w lipcu 2013), stawał także na podium OPA Games. W styczniu 2018 w Hinterzarten zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 60. i 59. miejsce. Pierwszy raz punktował w tym cyklu zdobył w lutym 2019 w Kranju, plasując się na 30. pozycji.

W lipcu 2019 w Szczyrku zadebiutował w FIS Cupie, dwukrotnie plasując się w czwartej dziesiątce. W styczniu 2020 wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, gdzie zajął 17. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 7. w sztafecie mieszanej. W styczniu 2022 w Zakopanem zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, zajmując 22. lokatę. W marcu 2022 w tej samej miejscowości wystartował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie zajął 11. miejsce, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. We wrześniu 2022 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 45 i 54. lokatę w Klingenthal.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Brauna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Brauna na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 5 lutego 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na 17 grudnia 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002